Adem Kastrati (1930-2000) - północnomacedoński malarz
 Adem Kastrati (1909-1972) - kosowski aktor